'
 Roseta (cidade) ou Rashid
 Rashid (cantor)
 Porto Rashid

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história